Zeuctodesmus är ett släkte av mångfotingar. Zeuctodesmus ingår i familjen Holistophallidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Banddubbelfotingar
Zeuctodesmus